Impossible est une chanson du groupe d'eurodance allemand Captain Hollywood Project sortie en 1993.
 Impossible est un roman de Danielle Steel paru en 2005.
 Impossible est une chanson de l'artiste barbadienne Shontelle sortie en 2010, reprise par le chanteur britannique James Arthur en 2012.
 Impossible (Bu ke si yi) est un film chinois réalisé par Sun Zhou et sorti en 2015.
 L'Impossible est un essai écrit par Georges Bataille paru en 1962.
 L'Impossible est un magazine mensuel créé par Michel Butel en 2012.
 Les Impossibles est un roman de l'auteur franco-roumain Vintila Horia paru en 1962.
 The Impossible (Lo impossible) est un film espagnol réalisé par Juan Antonio Bayona sorti en 2012.
 The Impossibles est un groupe de musique pop thaïlandais.

Voir aussi 
 Possibilité et impossibilité